Талая:

Населённые пункты
 Талая — посёлок городского типа в Хасынском районе Магаданской области.
 Талая — село в Тайшетском районе Иркутской области.
 Талая — деревня в Юргинском районе Кемеровской области.

Реки
 Талая (приток Пчёвжи) — река в Новгородской области.
 Талая (река, впадает в Байкал) — река в Иркутской области.
 Талая (приток Оби) — река в Алтайском крае.
 Талая (приток Кети) — река в Красноярском крае.
 Талая (впадает в озеро Чировое) — река в Красноярском крае.
 Талая (приток Верхней Подъёмной) — река в Красноярском крае.
 Талая (приток Чёрного Урюма) — река в Забайкальском крае.
 Талая (приток Асовки) — река в Пермском крае.
 Талая (река, впадает в Камское водохранилище) — река в Пермском крае.
 Талая (левый приток Томи) — река в Кемеровской области.
 Талая (приток Нейвы) — река в Свердловской области.

Фамилия
 Талая, Сильвия (род. 1978) — хорватская теннисистка.

См. также 
 Талый Ручей
 Талая Петруниха